Hesselbecke steht für:

 Hesselbecke (Meinerzhagen), Ortsteil von Meinerzhagen
 Hesselbecke (Ruhr), Bach in Hattingen
 Hesselbecke (Lister), Bach in Meinerzhagen